Hendes Højhed Prinsesse Alexandra af Sayn-Wittgenstein-Berleburg (; født den 20. november 1970) er en tysk-dansk prinsesse, der er datter af Prins Richard af Sayn-Wittgenstein-Berleburg og Prinsesse Benedikte af Danmark.

Prinsesse Alexandra er ikke arveberettiget til den danske trone, jævnfør Frederik 9.s samtykke til prinsesse Benediktes ægteskab med prins Richard; hvis prinsesse Alexandra skulle være arveberettiget, skulle hun være flyttet til Danmark, da hun blev skolepligtig.

Biografi 

Prinsesse Alexandra blev født den 20. november 1970 i København som andet barn og ældste datter af H.H. Prins Richard af Sayn-Wittgenstein-Berleburg og H.K.H. Prinsesse Benedikte af Danmark. 

Hun har to søskende, en storebror Prins Gustav af Sayn-Wittgenstein-Berleburg og en lillesøster Prinsesse Nathalie af Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Hun voksede op på Berleburg Slot i byen Bad Berleburg nær Dortmund i delstaten Nordrhein-Westfalen i Tyskland.

Prinsesse Alexandra blev dansk statsborger den 19. maj 1998.

Udover at være kusine til Kronprins Frederik og Prins Joachim via hendes mor Prinsesse Benedikte, er hun også kusine til Donatus, Prins og Landgreve af Hessen via hendes faster Tatiana af Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Ægteskab og børn

Første ægteskab 
Prinsesse Alexandra af Berleburg blev gift den 6. juni 1998 på Gråsten Slot med Grev Jefferson-Friedrich Volker Benjamin af Pfeil og Klein-Ellguth.

Sammen har de børnene:
Friedrich Richard Oscar Jefferson greve af Pfeil og Klein-Ellguth (født den 14. september 1999 på Rigshospitalet i København)
Ingrid Alexandra Irma Astrid Benedikte komtesse af Pfeil og Klein-Ellguth (født den 16. august 2003 på Rigshospitalet i København).

Den 18. maj 2017 blev det offentliggjort at Prinsesse Alexandra af Berleburg og Grev Jefferson-Friedrich har valgt at lade sig skille.

Andet ægteskab 
Den 28. september 2017 blev det i et interview med Billed Bladet bekendtgjort, at Prinsesse Alexandra af Berleburg og Grev Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, fra Egeskov Slot, danner par. Den 18. maj 2019 blev parret gift i Svendborg.

Navn, titel og prædikat 

Prinsesse Alexandras fulde navn, titel og prædikat på dansk er Hendes Højhed Alexandra Rosemarie Ingrid Benedikte, prinsesse af Sayn-Wittgenstein-Berleburg, grevinde af Pfeil og Klein-Ellguth.

På tysk hedder hun Ihre Hoheit Alexandra Rosemarie Ingrid Benedikte, Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Gräfin von Pfeil und Klein-Ellguth.

Anetavle

Se også 
 Prinsesse Alexandra (flertydig)

Noter

Litteratur

Eksterne henvisninger 
 Det Wittgenstein-Berleburg'sche Rentkammer's hjemmeside 

Kongelige fra Tyskland
Personer fra København
Huset Sayn-Wittgenstein